Boumediene (en ), nom de personne du Maghreb. Abu Madian (abû madyân : "le père de Madian, prénom). Madian est le surnom du Chu`ayb coranique identifié au Jéthro biblique, prêtre des Madianites et beau-père de Moïse.

Patronyme 

 Alima Boumediene-Thiery (1956-), une femme politique française.

 Houari Boumédiène (1932-1978), un colonel, homme d'État algérien, deuxième chef de l'État algérien de 1965 à 1976 puis président de la République de 1976 à 1978.

Voir aussi 
 Sidi Boumediene, un saint musulman du 
 Aéroport d'Alger - Houari Boumédiène ;
 Houari Boumédiène, une commune de la wilaya de Guelma en Algérie, située à environ  à l'ouest de Guelma
 Liste des personnages du Coran